Agriotes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1829. Agriotes ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Agriotes